

Можвай — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Можвай — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Можвай — залізнична станція на Постольській вузькоколійній залізниці